Dionís o Dionisi d'Argos (en llatí Dyonisius, en grec antic Διονύσιος) fou un escultor grec que juntament amb Glauc d'Argos (Glaucus) va construir les obres que Mícit de Rhegion va dedicar al temple d'Olímpia. Com que Mícit va succeir a Anaxilaos com a tirà de Rhegion el 476 aC, això ens permet fixar la seva vida al .

Va fer estàtues pels Jocs (Ἀγών) portant ἁλτῆρες (peses que s'usaven per saltar), de Dionís, d'Orfeu, i de Zeus sense barba. També va fer un cavall i un carro en bronze dedicat per Formis de Menàlia (contemporani de Geló I I i Hieró I) al santuari d'Olímpia, segons descriu Pausànies.

Referències 

Dionis d'Argos
Escultors de la Grècia arcaica